Зобы — название нескольких населённых пунктов:
 Зобы — деревня в Островском районе Псковской области.
 Зобы — деревня в Бежецком районе Тверской области.